Колумбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1948 года в Лондоне (Великобритания) в третий раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

1948
Страны на летних Олимпийских играх 1948 года